Ronggur Nihuta (plaats), een plaats in Indonesië
Ronggur Nihuta (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing